Tumble (dynamique des fluides), type d'injection directe dans les moteurs
 Tumble, un court métrage réalisé par Neil LaBute en 2000
 Tumble, un jeu vidéo qui sortira sur PlayStation 3 en 2010 avec la compatibilité PlayStation Move.